Rommen ist der Familienname folgender Personen:
 Edward Rommen (* 1947), Missionstheologe
 Heinrich Rommen (1897–1967), deutsch-amerikanischer Politikwissenschaftler

Rommen ist der Ortsname von:
 Rommen (Windeck), einem Ortsteil der Gemeinde Windeck mit dem Steinbruch Rommen

Siehe auch:
 Romen